Dorfkirche Lichterfelde steht für
 Dorfkirche Lichterfelde in Berlin-Lichterfelde
 Dorfkirche Lichterfelde (Barnim) in Lichterfelde, einem Ortsteil der Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Lichterfelde (Niederer Fläming) in Lichterfelde, einem Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Lichterfelde (Wische) in Lichterfelde, einem Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Wische im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt